Osoby o tym nazwisku:
 John Warhurst – brytyjski lekkoatleta
 Paul Warhurst – angielski piłkarz